Выборы депутатов в Собрания муниципальных образований города Москвы состоялись 4 марта 2012 года в один день с выборами Президента РФ.

На 1560 мандатов в 125 муниципальных образованиях претендовало более 4 тысяч кандидатов.

Помимо партий в выборах участвовали самовыдвиженцы, а также неформальное объединение кандидатов — инициатива «Наш город». Инициатива «Наш город» была создана в 2011 году на базе «Школы депутатов» и Ассоциации муниципальных депутатов Москвы, объединив около 200 кандидатов в депутаты, среди которых были беспартийные, а также члены «Солидарности», «Яблока» и КПРФ.

Результаты 

 «Единая Россия» — 31,84 %;
 КПРФ — 16,79 %;
 «Гражданская платформа» — 12,07 %;
 «Справедливая Россия» — 10,98 %;
 ЛДПР — 8,85 %
 «Яблоко» — 5,53 %;
 Российская экологическая партия «Зелёные» — 5,16 %;
 «Коммунисты России» — 1,96 %;
 «Родина» — 1,43 %;
 Коммунистическая партия социальной справедливости — 0,37 %;
 «Гражданская сила» — 0,24 %;
 «Патриоты России» — 0,17 %;
 Российский общенародный союз — 0,06 %;
 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 0,04 %.

Всего оппозиционные депутаты, выдвигавшиеся по спискам от партий «Справедливая Россия», КПРФ и «Яблока», а также в качестве независимых самовыдвиженцев, получили на выборах около трети из более чем полутора тысяч мест в советах депутатов. Наибольшего успеха оппозиция добилась в районе «Пресня», завоевала 11 мест из 15. В ряде округов, в частности в Жулебино, Дорогомилово, Тропарёво-Никулино, Черемушках, оппозиция смогла получить одинаковое число мест с единороссами и их сторонниками. Из числа кандидатов инициативы «Наш город» депутатами стали чуть больше 30 % участников движения. Всего в масштабах Москвы «Наш город» получил около 5 % мандатов. Этого оказалось недостаточно для преодоления появившегося вскоре в законодательстве муниципального фильтра (кандидатам в мэры Москвы необходимо было заручиться поддержкой 6 % муниципальных депутатов и (или) избранных на выборах глав муниципалитетов в 3/4 муниципальных образований).

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципальные выборы в Москве